Эбрульф, игумен Ушский ( — ). Памятный день 29 декабря.

Святой Эбрульф (Ebrulf, Ebrulfus), или Эвруль (Evroult) родился в Байё (Bayeux), что в Нормандии. Служил при дворе короля Хильдеберта III (Childebert III) и Хильперика II. Он и его супруга расстались по согласию, и каждый ушёл в свой монастырь. Он отправился в монастырь Дё Жюмо (Deux Jumeaux), что в Байё. Будучи отшельником в лесу  (Ouche), что в Нормандии, он привлёк столь много сотоварищей, что пришлось основывать монастырь.

C XII века его мощи находятся в разных местах. После раздела Нормандии они были перенесены в Орлеан. Известно посвящённое ему ежегодное паломничество в . Ко св. Эбрульфу обращаются при кожных заболеваниях, заболеваниях крови, лихорадке, безумии, при прыщах, которые так и называют «цветы св. Эбрульфа», а также о защите скота.

Литература 
 Jürgen Klötgen,"Saint Pavace, Saint Liboire, Saint Calais, Saint Lubin, Saint Lomer, Saint Évroult, Saint Rigomer et Saint Siviard - Étonnantes reliques cénomanes en Pays d'Auvergne", dans Revue Historique et Archéologique du Maine, Le Mans, 1995, t.CXLVI, p.299-304.

Ссылки 
 Ангелы и святые: святой Эбрульф   

Святые периода Меровингов
Святые Нормандии
Католические святые